Antin peut faire référence à :

Toponymie
 Antin, commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.
 Rue de la Chaussée-d'Antin, une rue de Paris

Patronyme
 Juan Antin (1969- ), réalisateur et scénariste argentin,
 Mary Antin (1881-1949), écrivaine américaine et militante pour les droits des immigrés,
 Paul Antin (1863-1930), peintre français,
 Robin Antin (1961- ), chorégraphe américaine, 
 Steve Antin (1958- ), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.

Titre
 Duc d'Antin, titre de la noblesse française créé en 1711.

Homonymie de patronyme